

Patronymes 
Goubarev (masculin ; ) ou Goubareva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alekseï Goubarev (1931-2015), cosmonaute soviétique
 Ekaterina Goubareva (1983-), femme politique ukrainienne
 Pavel Goubarev (1983-), homme politique ukrainien

Patronyme russe